Els cometes periòdics són cometes que tenen uns períodes orbitals de menys de 200 anys (també coneguts com a cometes de període curt) o que s'ha observat el seu pas pel periheli més d'una vegada, com per exemple el Cometa de Halley.

Els cometes reben una designació provisional en ser descoberts formada per l'any de la descoberta seguit d'una lletra en minúscula que identifica la quinzena del mes de la descoberta i un nombre progressiu que es refereix a les descobertes fetes en la mateixa quinzena del mes. Als cometes periòdics se'ls afegeix el prefix P/ i als no periòdics el prefix C/. Els cometes que s'han perdut o s'han desintegrat reben el prefix D/, els cometes l'òrbita dels quals no és del tot fiable com els cometes històrics reben el prefix X/ i per últim reben un prefix A/ aquells objectes confosos amb cometes però que en realitat són considerats actualment planetes menors. P/2005 T5 (Broughton).
En la majoria dels casos, els cometes reben el nom del seu descobridor, però en alguns casos come el 2P/Encke i el 27P/Crommelin tenen el nom de la persona que calculà la seva òrbita.

Els cometes periòdics a vegades porten el mateix nom repetidament (nou cometes Shoemaker-Levy o vint-i-quatre cometes NEAT); El sistema IAU els distingeix pel prefix o per la designació completa (181P i 192P són ambdós "Cometes Shoemaker-Levy").

Les òrbites dels cometes són difícils de calcular a llarg termini a causa dels errors en la trajectòria coneguda que s'acumulen amb les pertorbacions dels planetes. Alguns cometes s'han perdut perquè les seves òrbites han estat afectades per efectes no gravitacionals com l'expulsió de gasos o altres materials que formen la coma del cometes i la seva cua. Això no obstant, es pot predir el pas proper pel periheli d'un cometa periòdic amb força precisió.

Cometes periòdics numerats

Cometes periòdics no numerats

Referències

Enllaços externs 
 Centre de planetes menors
 Cometography.com Cometes periòdics
 Catàleg de cometes Seiichi Yoshida
 MPC: Dates de les darreres observacions de cometes (periòdics i no periòdics)

Cometes
Llistes d'astronomia